Долль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Долль, Бенедикт (род. 1990) — немецкий биатлонист, сын Чарли (Карла-Хайнца) Долля, брат Штефани Долль.
 Долль, Биргит (1956—2015) — австрийская актриса и театральный режиссёр, лауреат премии Международного кинофестиваля в Карловых Варах (1980) и премии Иоганна Нестроя (2000) лучшей актрисе.
  (род. 1947) — немецкий исследователь спорта, педагог, спортивный функционер и политик, делегат Федерального собрания (2004).
  (род. 1958) — немецкая футболистка и тренер, чемпионка ФРГ в составе клуба «Бавария» (1976, 1979).
  (1923—2018) — немецкий физик, лауреат премии Гёттингенской академии наук в области физики (1961).
 Долль, Томас (род. 1966) — немецкий футболист и тренер.
  (1906 — ?) — немецкий политик, депутат Рейхстага (1932—1933).
  (род. 1954) — немецкий бегун и повар, чемпион Германии по горному бегу в одиночном (1988, 1989) и командном (1994) разрядах, чемпион и рекордсмен Германии в беге по шоссе на 100 км (1990), победитель ультрамарафона The Comrades (1993), отец Бенедикта и Штефани Долль.
 Долль, Штефани (род. 1988) — немецкая бегунья, серебряная медалистка чемпионата Германии по лёгкой атлетике в горном беге (2018), победитель Шварцвальдского (2011, 2016, 2017) и Фрайбургского (2017) марафонов.

См. также